Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 1982 года — () — третий розыгрыш чемпионата среди молодёжных национальных футбольных сборных Европы, который проходил с 1980 по 1982 годы.

В квалификационном раунде 26 национальных сборных были разделены на 8 групп (шесть групп по три команды, две группы по четыре). Система розыгрыша турнира была круговой, в группах выявлялись восемь сильнейших команд, которые затем выявляли сильнейшего в двухматчевых поединках по «олимпийской» системе.

Победителем чемпионата впервые стала сборная Англии.

Квалификационный раунд

Группа 1 
{|
|-
|

|

|}

Результаты матчей

Группа 2 
{|
|-
|

|

|}

Результаты матчей

Группа 3 
{|
|-
|

|

|}

Результаты матчей

Группа 4 
{|
|-
|

|

|}

Результаты матчей

Группа 5 
{|
|-
|

|

|}

Результаты матчей

Группа 6 
{|
|-
|

|

|}

Результаты матчей

Группа 7 
{|
|-
|

|

|}

Результаты матчей

Группа 8 
{|
|-
|

|

|}

Результаты матчей

Участники финальной стадии 

 1 Жирным выделены годы, в которых команда становилась чемпионом

Плей-офф

Четвертьфиналы 
Первые матчи

Ответные матчи

Сборная Шотландии вышла в полуфинал, победив с общим счётом 1:0

Сборная СССР вышла в полуфинал, победив с общим счётом 4:2

Сборная ФРГ вышла в полуфинал, победив с общим счётом 2:1

Сборная Англии вышла в полуфинал, победив с общим счётом 4:3

Полуфиналы 
Первые матчи

Ответные матчи

Сборная Англии вышла в финал, победив с общим счётом 2:1

Сборная ФРГ вышла в финал, победив с общим счётом 9:3

Финал 
Первый матч

Ответный матч

Лучший игрок турнира 
  Руди Фёллер

Бомбардиры 
6 мячей

  Пьер Литтбарски

4 мяча

  Руди Фёллер

2 мяча

  Пол Годдард
  Гари Оуэн

  Марк Хейтли
  Игорь Гуринович

  Хорен Оганесян
  Жан-Луи Занон

1 мяч

  Майк Даксбери
  Гарри Томпсон
  Джастин Фашану
  Эдриан Хит
  Дэвид Ходжсон
  Роберто

  Кшиштоф Баран
  Ярослав Бернат
  Казимеж Буда
  Нугзар Какилашвили
  Александр Полукаров
  Сергей Родионов

  Томас Аллофс
  Ригоберт Грубер
  Уве Райндерс
  Герхард Штрак
  Фрэнк Макавенни
  Грэм Шарп

Примечания

Ссылки 
 Страница турнира на официальном сайте УЕФА

1982
Футбол в Европе в 1980 году
Футбол в Европе в 1981 году
Футбол в Европе в 1982 году
Чемпионаты Европы в 1982 году